Toto je seznam obcí v departementu Oise ve Francii:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Oise